El Torneig d'Estrasburg 2015, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 de maig de 2015 al Tennis Club d'Estrasburg, França.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015